Dolde steht für:
 Dolde, ein bestimmter Blütenstandstyp 
 Hopfendolde, umgangssprachlich für die beim Bierbrauen verwendete Ähre, siehe Echter Hopfen #Kulturhopfen

Dolde ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus-Peter Dolde, Verwaltungsrechtswissenschaftler 
 Martin Dolde (* 1942), deutscher Ingenieur und Kirchenpolitiker

Siehe auch: